Sauvagnargues est un nom de famille français essentiellement porté dans le Gard, notamment par :

 Jean Sauvagnargues (1915-2002), diplomate et homme politique français ;
 Anne Sauvagnargues (1961- ), philosophe française ;
 Jean-Marc Sauvagnargues (1967- ), musicien français, membre des Fatals Picards.

Références